A National Football League 1987-es szezonja a 68. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XXII zárta, amelyet a Washington Redskins a Denver Broncos ellen nyert meg. Játékossztrájk miatt a szezonban csak 15 mérkőzést játszottak a csapatok.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl